Gemelli (ital.: Zwillinge) ist der Familienname von

 Agostino Gemelli (1878–1959), italienischer Mediziner; 
 Eponym für Gemelli-Klinik, Italien
 Giovanni Francesco Gemelli Careri (1651–1725), italienischer Reisender und Jurist
 Maria Laura Gemelli Marciano (* 1952), italienische Klassische Philologin

weiteres
 Gemelli (Pasta), italienische  Teigwaren

Anatomie
 Musculi gemelli:
 Musculus gemellus inferior, 
 Musculus gemellus superior